Lúcifer - artigo sobre o notório demônio em seus mais diversos contextos
Ou ainda:
Lúcifer (bispo) - santo da Igreja Católica
Lucifer (jornal) - periódico anarquista estadunidense 
Lucifer (banda do Japão) - banda de J-Rock japonesa pertencente ao estilo visual kei
Lucifer (banda dos Países Baixos)
Lucifer (canção de Shinee) - da boy band sul-coreana SHINee
Lucifer (álbum de Shinee) - de 2010
Lucifer - um género de camarões da superfamília Sergestoidea

Personagens 
Lúcifer (DC Comics) - personagem dos quadrinhos
Lúcifer (Saint Seiya) - personagem da série de anime
Lúcifer (Supernatural) - personagem da série de TV

Televisão 
Lucifer (série de televisão) - série de televisão estadunidense

Desambiguação